Should a Doctor Tell? – film del 1923 diretto da Alexander Butler, P.J. Ramster
Should a Doctor Tell? – film del 1930 diretto da H. Manning Haynes